Hołowiecko – wieś na Ukrainie, obwód lwowski, rejon skolski
 Hołowiecko – wieś na Ukrainie, obwód lwowski, rejon starosamborski